Morze peut désigner en Pologne :

 Morze, village du powiat de Hajnówka, dans la voïvodie de Podlachie
 Morze, village du powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie